Robin Wilson peut faire référence à : 
 Robin Wilson (né en 1928), auteur et éditeur américain de science-fiction ;
 Robin Wilson (né en 1943), mathématicien et historien des mathématiques britannique ;
 , psychologue canadien.